

Onomastica
 Ponzio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Nome
 Ponzio di Tripoli – conte di Tripoli dal 1112 al 1137
 Ponzio III di Empúries – conte di Empúries dal 1173 al 1200 circa
 Ponzio IV di Empúries – conte di Empúries dal 1230 al 1269 circa
 Ponzio Telesino – condottiero sannita

Cognome
 Augusto Ponzio – filosofo, linguista e semiotico italiano
 Emilio Ponzio Vaglia – politico e militare italiano
 Erennio Ponzio – condottiero sannita
 Erika Ponzio – calciatrice italiana
 Flaminio Ponzio – architetto italiano
 Gaio Ponzio – condottiero sannita
 Leonardo Ponzio – calciatore argentino
 Pietro Ponzio – compositore e musicologo italiano

Pagine correlate 
 Ponzio I
 Ponzio II
 Ponzo